Szeherezada – postać najprawdopodobniej fikcyjna, główna bohaterka baśni Baśnie z tysiąca i jednej nocy.
 Szeherezada – suita symfoniczna Nikołaja Rimskiego-Korsakowa.
 Szeherezada –  balet ułożony z muzyki tej suity.
 Szeherezada – kantata Maurice’a Ravela na sopran solo i orkiestrę symfoniczną.
 Szeherezada – z cyklu Maski op.34 Karola Szymanowskiego.
 Szeherezada – film z 1990 roku, znany też pod alternatywnym tytułem Baśnie tysiąca i jednej nocy.
 Szeherezada – francuski serial animowany z 1996r, znany też pod alternatywnym tytułem Księżniczka Szeherezada.